

Cinema 
 Undercover – film del 1943 diretto da Sergei Nolbandov
 Undercover – film del 1984 diretto da David Stevens
 Undercover – film del 2016 diretto da Nikolaj Peyk

Musica 
 Undercover – album dei Rolling Stones del 1983
 Undercover – album di Paul Taylor del 2000
 Undercover – album di Tying Tiffany del 2005
 Undercover – album dei Ministry del 2010
 Undercover – EP degli Sheppard del 2017

Televisione 
 Undercover – film per la televisione neozelandese del 1991 diretto da Yvonne Mackay
 Undercover – serie televisiva austriaca trasmessa dal 2005 al 2008
 Undercover (Pod Prikritie) – serie televisiva bulgara trasmessa dal 2011 al 2016
 Undercover – serie televisiva comica britannica del 2015
 Undercover – miniserie televisiva britannica del 2016
 Undercover – serie televisiva prodotta da Netflix a partire dal 2019
 Undercover – serie televisiva sudcoreana del 2021, remake della miniserie britannica del 2016

Pagine correlate 
 Under Cover